Роздольський — українське прізвище.

 Роздольський Василь Ростиславович (* 1991) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Роздольський Данило Іванович (1875—1902) — священик Української Греко-Католицької Церкви, український композитор.
 Роздольський Осип Іванович (1872—1945) — теолог, класичний філолог і перекладач.
 Роздольський Роман Осипович (1898—1967) — український політолог та історик, економіст-марксист та політик.

Українські прізвища